Een verkeersweg:
 N553 (België)
 N553 (Frankrijk)
 N553 (Nederland), zie Provinciale weg 553
 N-553 (Spanje)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing